Константи́н Третьяко́в: Третьяков, Константин Николаевич (1892—1956) — русский и советский невропатолог.
 Третьяков, Константин Павлович (1909—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.